Lelu ou Lélu fait notamment référence à :

Toponyme 

 Lelu, île de Micronésie
 Lelu, île et municipalité de Kosrae, un des États fédérés de Micronésie
 Lelu, site archéologique sur l'île de Lelu

Patronyme 

 Pierre Lélu (1741-1810), peintre et graveur français
 Thomas Lélu (1976-), artiste plasticien, photographe et romancier français